Überwald steht für:
 Überwald, eine Region im Odenwald
 eine historische Bezeichnung für Transsilvanien, siehe Siebenbürgen
 ein fiktives Land in den Scheibenwelt-Romanen von Terry Pratchett, siehe Figuren und Schauplätze der Scheibenwelt-Romane #Überwald

Siehe auch:
 Überwaldbahn